DGT est un sigle qui peut désigner : 
 Direction générale des Télécommunications, en France ;
 Direction générale du travail, en France ;
 Direction générale du trésor, en France ;
 Diffusive Gradients in Thin films, (en français, gradients de diffusion en couches minces), en analyse environnementale.